«Требуется няня» — российский кинофильм 2006 года.

Сюжет 

Молодые супруги Вера (Виктория Исакова) и Андрей (Алексей Макаров), принадлежащие к среднему классу и живущие в пригородном коттеджном посёлке, нанимают няню (Марина Зубанова), присматривающую за их дочкой. Это вносит напряжённость в семейные отношения.

В ролях

Награды 
2006 — Кинопремия «Белый слон» — лучшая актриса — Марина Зубанова за фильм «Требуется няня»

Ссылки 
 
 Фильм «Требуется няня» в журнале «Сеанс»
 Скриншоты из фильма «Требуется няня»

Драматические фильмы-триллеры России
Фильмы Ларисы Садиловой
Фильмы о нянях
Фильмы России 2006 года